Пётр — русское мужское имя.

Святой Пётр

Монархи 
 Русские цари, императоры Российской империи:
 Пётр I Алексеевич (1672—1725), называемый Петром Великим — первый Российский император, один из самых выдающихся государственных деятелей России.
 Пётр II Алексеевич (1715—1730), внук Петра I, сын царевича Алексея Петровича и принцессы Софьи-Шарлотты Бланкенбургской.
 Пётр III Фёдорович (1728—1762), внук Петра I, сын цесаревны Анны Петровны и герцога Карла Фридриха Гольштейн-Готторпского.
 Черногорские владыки:
 Пётр I Петрович (1747—1830, владыка с 1784), известен также как святой Петр Цетиньский.
 Пётр II Петрович (1813—1851, владыка с 1830), его племянник, великий черногорский поэт.
 Пётр Орсеоло — второй король Венгрии.
 Пётр VII Казак — господарь Молдавского княжества с августа по 25 октября 1592 года.
 Пётр VI Хромой (1537—1594) — господарь Молдавского княжества.
 Петя Сенаторов (2002—2022) - боец батальона "Вахит", погиб при осаде крепости Пырэу.

Носители, известные по имени 

 Пётр из Дании (математик)

Церковные деятели

Корабли 
 Пётр (линейный корабль, 1790)
 Пётр (линейный корабль, 1814)
 Пётр (бригантина)
 Пётр (гукор)
 Пётр (транспорт, 1821)
 Пётр (транспорт, 1825)
 Пётр Апостол (фрегат)
 Пётр из Данцига — гигантский ганзейский корабль XV века.
 Пётр Первый и Второй (линейный корабль)
 Пётр II (линейный корабль)
 Пётр II (гекбот)

См. также 
 Петр, Вячеслав Иванович (1848—1923) — русский филолог-классик, педагог и теоретик музыки чешского происхождения.
  Пётр Великий (значения)
  Пётр I (значения)
  Пётр II (значения)
  Пётр III (значения)
  Петр IV
  Пётр (митрополит)